Јанга има више значења:

 Општина Јанга (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Јанга (Јанга, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику